Die oiratische Schrift oder Klarschrift bzw. Klare Schrift (, in Klarschrift , in traditioneller mongolischer Schrift ) wurde im Jahr 1648 von dem oiratischen buddhistischen Mönch Zaya-pandita Namkhaijamco für die Schreibung des Mongolischen geschaffen. Sie entstand auf der Grundlage der traditionellen mongolischen Schrift mit dem Ziel, die Orthographie näher an die tatsächliche Aussprache zu führen und die Transkription des Tibetischen und des Sanskrits zu erleichtern.

Die Schrift wurde von den Kalmücken Russlands bis 1924 verwendet, als sie durch das kyrillische Alphabet ersetzt wurde. Im Autonomen Gebiet Xinjiang, China, verwenden es die Oiraten weiter, obwohl bei der Mongolisch-Ausbildung in ganz China das Chahar-Mongolische gelehrt wird.

Tafeln

Siehe auch 
 mongolische Schriften
 Sojombo-Schrift

Weblinks 

 
 Hans-Peter Vietze bei mongoleiservice.de: 
 Kalmyk-Oirat:

Fußnoten 

Mongolische Schrift
Alphabet